Цецилии:

 Цецилии — древнеримский плебейский род, значительную ветвь которого составляли Метеллы.
 Цецилии Метеллы — одна из ветвей римского плебейского рода Цецилиев.